

Muzyka
 Heartbeat – album zespołu Bad Boys Blue (1986)
 „Heartbeat” – singel Enrique Iglesiasa (2010)
 „Heartbeat” – singel Margaret (2015)
 „Heartbeat” – singel zespołu BTS (2019)

Telewizja 
 Heartbeat – serial telewizyjny z 1988 roku
 Heartbeat – serial telewizyjny z 1992 roku
 Heartbeat – serial telewizyjny z 2016 roku